INS „Hetz” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty izraelskiej marynarki wojennej:
 „Hetz” – kuter rakietowy typu Saar 3 z okresu zimnej wojny, w służbie w latach 1970–1988, sprzedany Chile, gdzie służył jako „Covadonga” od 1989 do 2000 roku
 „Hetz” – kuter rakietowy typu Saar 4,5 z końca XX wieku, w służbie od 1991 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy izraelskich okrętów